Lisie Jamy puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Lisie Jamy, Voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Lisie Jamy, Voivodato de Subcarpacia (sureste de Polonia).
 Lisie Jamy, voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Lisie Jamy, Voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).

Enlaces externos